Белло (, , , ):

Персоналии 
 Белло (ум. до 812) — первый франкский граф Каркассона.
 Белло, Бабатунде (род. 1989) — бенинский и нигерийский футболист, полузащитник.
  (1826—1853) — французский исследователь Арктики.
 Белло, Кабир (род. 1983) — нигерийский футболист, играет на позиции нападающего.
 Белло, Луи (ок. 1532 1588) — французский поэт, отец новейшей провансальской поэзии.
 Белло, Мария (род. 1967) — американская актриса.
 Белло, Нарсисс-Фортунат (1809—1894) — канадский политик, премьер провинции Канады и лейтенант-губернатор Квебека.
 Белло, Раймон (1929 — 2019) — французский футболист.
 Белло, Реми (ок. 1533—1577) — французский поэт.
 Белло, Уолден (род. 1945) — филиппинский учёный, социолог и политолог.
 Белло, Фрэнк (род. 1965) — американский музыкант итальянского происхождения, бас-гитарист.

Топонимы 
 Белло — коммуна во французском департаменте Эна.
 Белло — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
  — коммуна во французском департаменте Сена и Марна.
 Белло — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Бельо ()